Абдулла Бамусса (; ) — итальянский легкоатлет марокканского происхождения, специалист по бегу на средние и длинные дистанции, кроссу и стипльчезу. Выступает на профессиональном уровне с 2008 года, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Абдулла Бамусса родился 8 июня 1986 года в городке Улад-Берхил, Марокко. После переезда в Италию некоторое время играл в футбол, а в 2003 году перешёл в лёгкую атлетику.

С 2008 года активно выступал на различных соревнованиях в Италии в беге на средние и длинные дистанции, в том числе бегал стипльчез и полумарафоны, участвовал в соревнованиях по горному бегу и кроссу.

В 2015 году получил итальянское гражданство и в составе итальянской сборной стартовал на чемпионате Европы по кроссу в Йере, закрыл тридцатку сильнейших.

В 2016 году в беге на 3000 метров с препятствиями занял седьмое место на чемпионате Европы в Амстердаме. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — на предварительном квалификационном этапе стипльчеза показал результат 8:42.81, чего оказалось недостаточно для выхода в финальную стадию.

В 2017 году помимо прочего в стипльчезе стал пятым на командном чемпионате Европы в Лилле, выступил на чемпионате мира в Лондоне, где в финал не вышел.

Впоследствии больше не принимал участия в крупных международных стартах, в основном делал ставку на коммерческие шоссейные пробеги.

Примечания 

Стипльчезисты Италии
Бегуны на средние дистанции Италии
Бегуны на длинные дистанции Италии
Бегуны по пересечённой местности Италии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года